The Texas Chain Saw Massacre (1974), een film uit 1974 
 The Texas Chainsaw Massacre (2003), een remake van de film uit 2003
 The Texas Chainsaw Massacre 2, een film uit 1986 en een vervolg op de film uit 1974
 The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning, een zogenaamde prequel uit 2006
 Texas Chainsaw Massacre, een film uit 2022 en een vervolg op de film uit 1974
 The Texas Chainsaw Massacre (computerspel), een computerspel uit 1983